Simonne Mathieu e Billie Yorke hanno battuto in finale Phyllis King e Elsie Pittman 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Freda James /  Kay Stammers (quarti di finale)
 Simonne Mathieu /  Billie Yorke (Campionesse)

 Helen Jacobs /  Hilde Sperling (ottavi di finale)
 Evelyn Dearman /  Joan Ingram (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1937